Anatoli Nazarenko (né en 1948), haltérophile soviétique
Anastasia Nazarenko (née en 1993), gymnaste rythmique russe
Leonid Nazarenko (né en 1955), footballeur soviétique
Sergueï Nazarenko (né en 1980), footballeur ukrainien